Мехди Раджаби ( ; ) — иранский шоссейный и трековый велогонщик. Участник чемпионатов мира и Азии трековому и по шоссейному (U23) велоспорту. Двукратный чемпион Ирана по трековому велоспорту.

Достижения

Шоссе 
2011
 1-й на этапе 10 Тур Ирана

2012
 1-й на этапе 1 Тур Иджена

2015
 8-й на Джелаях Малайзия
 9-й на Тур Зубараха

2016
  1-й Чемпионат Азии — групповая гонка U23

Трек 
2015
 2-й Чемпионат Ирана — гонка по очкам

2016
  1-й Чемпионат Ирана — омниум
  1-й Чемпионат Ирана — гонка по очкам

2017
 5-й Чемпионат Азии - мэдисон

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики Ирана